Geert Reinders (1737-1815), Grondlegger van de immunologie
Geert Reinders (1790-1869), Tweede Kamerlid